Principe George può riferirsi a diversi membri della famiglia reale britannica:
 Giorgio, duca di Cambridge (1819-1904), nipote di Giorgio III
 Giorgio, duca di Kent (1902-1942), quarto figlio di Giorgio V e di Mary di Teck
 George di Cambridge (2013),  primo figlio di William e Catherine, duca e duchessa di Cambridge

Pagine correlate
 Prince George